«Прокля́тие 3» () — американский фильм ужасов 2009 года, является триквелом фильма «Проклятие» и сиквелом «Проклятие 2».

Сюжет 
После гибели семьи Джейка, он оказывается в психиатрической лечебнице, под лечением психолога доктора Салливана. Однако Каяко настигает Джейка даже там, и жестоко убивает, переломав ему изнутри все кости. В Японии Наоко (сестра Каяко) отправляется в Чикаго, где снимает квартиру в доме, где погибла семья Джейка. В другой квартире дома живёт Лиза со своим старшим братом Максом и младшей сестрой Роуз, которая стала жертвой преследования Тосио (сына Каяко). Вскоре в доме по ночам стали происходить убийства, одной из жертв становится одна из соседок: юную девушку топят в ванне, на следующую ночь погибает Гретхен, которая присматривала за Роуз.

Доктор Салливан пытается разгадать причину смерти Джейка, она направляется в его дом, где она встречает Лизу, которая узнает о смерти Джейка и историю про странного мальчика (Тосио). Лиза говорит, что её сестра тоже встречала мальчика, но их разговор прерывает Энди (парень Лизы) с которым она убегает на другой этаж. Оставшись одна на лестнице, Лиза сталкивается с Тосио, на следующий день она встречает доктора Салливана, которая рассказывает ей о смерти семьи Саеки и семьи Джека. Ночью Роуз видит Тосио и кричит от ужаса, из-за чего Лиза разрешает ей спать в её комнате, в это время доктор Салливан погибает от руки Каяко.

Лиза встречается с Наоко и та рассказывает ей, откуда произошло проклятие. Она предлагает помощь, сказав, что для ритуала ей нужна Лиза и Роза. Также погибает парень Лизы. А Лиза видит Каяко и пытается уговорить Макса уехать, но он её не слушает и выгоняет из квартиры. Лиза приходит к Наоко и та ей говорит, что, скорее всего, Макс — уже не Макс, что им овладело проклятие. Лиза забирает Розу от Макса и они проводят ритуал. Наоко предлагает Розе выпить кровь Каяко, но Лиза возражает и собирается уйти. Выйти им не дает Макс, который начинает охотиться на Наоко. Он ломает Наоко ногу и убивает её ножовкой. В это время на Лизу и Розу нападает призрак Каяко и они прячутся в ванной, где находят труп парня Лизы. Роза осталась за порогом ванной. Лиза обнимает парня и он превращается в Каяко, пытаясь убить Лизу. Роза бежит в комнату и выпивает кровь Каяко. Призрак Каяко исчезает. Лиза бежит к Розе, у которой случился приступ. Они выходят к Максу, который стал нормальным. Рядом лежит труп Наоко. Девушки бегут, чтобы дать Розе кислородную маску. В это время Макс видит, что из-за угла к нему, спотыкаясь, идет призрак Наоко, который убивает его. Рождается новое проклятие. Услышав крик Макса, Лиза бежит посмотреть, что с ним.

В последних сценах Лиза и Роза стоят вместе. Вокруг полиция. Лиза обнимает Розу и говорит ей, что пока они вместе, все будет хорошо. Камера показывает спину Лизы, где видно лицо Каяко.

В ролях

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 
Рецензии
 
 
 
 

Проклятие
Фильмы ужасов США
Фильмы ужасов Японии
Фильмы ужасов 2009 года
Мистические триллеры
Фильмы о Токио
Фильмы о привидениях
Фильмы о серийных убийцах
Фильмы Такаси Симидзу
Фильмы ужасов, выпущенные сразу на видеоносителях
Фильмы на английском языке
Фильмы США 2009 года